Clifton steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clifton (Alabama), im Limestone County – nicht mehr existent
 Clifton (Arizona), im Greenlee County
 Clifton (Colorado), im Mesa County
 Clifton (Florida), im Seminole County
 Clifton (Georgia), im DeKalb County
 Clifton (Idaho), im Franklin County
 Clifton (Illinois), im Iroquois County
 Clifton (Indiana), im Marion County
 Clifton (Indiana), im Union County
 Clifton (Kalifornien), im Los Angeles County
 Clifton (Kansas), im Washington County
 Clifton (Boyle County, Kentucky)
 Clifton (Campbell County, Kentucky)
 Clifton (Johnson County, Kentucky)
 Clifton (Woodford County, Kentucky)
 Clifton (Rapides Parish, Louisiana)
 Clifton (Washington Parish, Louisiana)
 Clifton (Maine), im Penobscot County
 Clifton (Frederick County, Maryland)
 Clifton (Talbot County, Maryland)
 Clifton (Massachusetts), im Essex County
 Clifton (Minnesota), im St. Louis County
 Clifton (Jefferson County, Mississippi)
 Clifton (Scott County, Mississippi)
 Clifton (Oregon County, Missouri)
 Clifton (Schuyler County, Missouri)
 Clifton (Nevada), im Lander County – nicht mehr existent
 Clifton (New Jersey), im Passaic County
 Clifton (Monroe County, New York)
 Clifton (Richmond County, New York)
 Clifton (Staten Island), New York City
 Clifton (North Carolina), im Ashe County
 Clifton (North Dakota), im Pierce County
 Clifton (Clark County, Ohio)
 Clifton (Hamilton County, Ohio)
 Clifton (Washington County, Ohio)
 Clifton (Oklahoma), im Lincoln County
 Clifton (Oregon), im Clatsop County
 Clifton (Allegheny County, Pennsylvania)
 Clifton (Dauphin County, Pennsylvania)
 Clifton (Lackawanna County, Pennsylvania)
 Clifton (South Carolina), im Spartanburg County
 Clifton (Tennessee), im Wayne County
 Clifton (Texas), im Bosque County
 Clifton (Utah), im Tooele County
 Clifton (Fairfax County, Virginia)
 Clifton (Orange County, Virginia)
 Clifton (Russell County, Virginia)
 Clifton (West Virginia), im Mason County
 Clifton (Wisconsin), im Monroe County
 Clifton (Town, Grant County), Town(ship) in Wisconsin
 Clifton (Town, Monroe County), Town(ship) in Wisconsin
 Clifton (Town, Pierce County), Town(ship) in Wisconsin
 Clifton (Wyoming), im Weston County
 Clifton Beach (Texas), im Chambers County, Texas
 Clifton City, im Cooper County, Missouri
 Clifton Crossing, im Rapides Parish, Louisiana
 Clifton Gardens, im Hillsborough County, Florida
 Clifton Hills, im Hamilton County, Tennessee
 Clifton Junction, im Wayne County, Tennessee
 Clifton Knoll, im Frederick County, Maryland
 Clifton Mill, im Macomb County, Michigan
 Clifton Ridge, im Edgecombe County, North Carolina
 Clifton Springs, im Ontario County, New York
 Clifton Station, im Spartanburg County, South Carolina
 Clifton Terrace, im Madison County, Illinois

in Kanada:
 Clifton (Ontario)

in Australien:
 Clifton (Queensland)
 Clifton Beach (Queensland), Vorort von Cairns, Queensland, Australien
 Clifton Beach (Tasmanien), Ort südlich der Stadt Hobart, Tasmanien, Australien

in England:
 Clifton (Bedfordshire)
 Clifton (Bristol)
 Clifton (Cumbria)
 Clifton (Derbyshire)
 Clifton (Greater Manchester)
 Clifton (Northumberland)
 Clifton (Nottingham)
 Clifton (Somerset)
 Clifton (South Yorkshire)
 Clifton (West Yorkshire)

in Südafrika:
 Clifton (Westkap), Vorort von Kapstadt
 Clifton (KwaZulu-Natal), ein Ort in KwaZulu-Natal

in St. Vincent und die Grenadinen
 Clifton, Ort auf Union Island im Parish Grenadines

in Dominica:
 Clifton (Dominica), Ort im Parish Saint John

Clifton ist der Familienname folgender Personen:
 Angelique Clifton-Parks (* 1965), südafrikanische Squashspielerin
 Bill Clifton (Pianist) (1916–1967), kanadischer Jazzpianist
 Bill Clifton (* 1931), US-amerikanischer Country-Musiker
 Brian Clifton (* 1962), belgischer Komponist
 Chad Clifton (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Chantel Clifton-Parks, südafrikanische Squashspielerin
 Connor Clifton (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Dan Clifton, US-amerikanischer Outlaw
 Dennis Clifton (1953–2008), US-amerikanischer Musiker
 Elmer Clifton (1890–1949), US-amerikanischer Regisseur
 Gregory Clifton (* 1968), US-amerikanischer Footballspieler
 Harry Clifton (* 1952), irischer Dichter
 Howard Clifton (* 19**), US-amerikanischer Bobsportler
 Jane Clifton (* 1949), australische Schauspielerin und Sängerin
 Kyle Clifton (* 1962), US-amerikanischer Footballspieler
 Lucille Clifton (1936–2010), US-amerikanischer Dichter
 Mark Clifton (1906–1963), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller und Geschäftsmann
 Mike Clifton (* 1970), US-amerikanischer Programmierer
 Nathaniel Clifton (1922–1990), US-amerikanischer Basketball- und Baseballspieler
 Robert Clifton († 1478), englischer Ritter
 Robert Bellamy Clifton (1836–1921), englischer Philosoph
 Rodney J. Clifton (* 1937), US-amerikanischer Ingenieur
 Ross Clifton (1977–2009), US-amerikanischer Mixed Martial Arts Kämpfer
 Scott Clifton (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Shaw Clifton (* 1945), nordirischer General der Heilsarmee
 Tim Clifton (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 zudem eine Namenserweiterung oder -endung, siehe -ton

fiktive Figur:
 Perry Clifton, Detektivfigur von Wolfgang Ecke
 Percy Pickwick, Comicfigur, im Original Clifton

Sonstiges:
 Bistum Clifton, römisch-katholische Diözese in England
 Clifton Bayou, Fließgewässer im De Soto Parish, Louisiana
 Clifton Fork, Fließgewässer im Buchanan County, Virginia
 Clifton Run, Fließgewässer im Randolph County, West Virginia
 Clifton Lagoon, See im Cuyahoga County, Ohio
 Clifton Road Lake, See im Woodford County, Kentucky
 Clifton Island (North Carolina), Columbus County
 Clifton Mine, Mine im Marion County, Florida
 Clifton Prospect, Mine im Catron County, New Mexico
 Clifton Ranch Mine, Mine im Calaveras County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Clifton and Greening Streets Historic District, in Camden, Arkansas, ID-Nr. 98000911
 Clifton Avenue Historic District, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 78002074
 Clifton Baptist Church Complex, in Clifton, Kentucky, ID-Nr. 98000085
 Clifton Casa Grande Building, in Clifton, Arizona, ID-Nr. 79003445
 Clifton Community Center and Church, in Clifton, Connecticut, ID-Nr. 82002307
 Clifton Country Club, in Versailles, Kentucky, ID-Nr. 95001271
 Clifton Forge Commercial Historic District, in Clifton Forge, Virginia, ID-Nr. 91002015
 Clifton Furnace, in Clifton Forge, Virginia, ID-Nr. 77001485
 Clifton Heights Historic Distruct, in Natchez, Mississippi, ID-Nr. 82000568
 Clifton House and Mill Site, in Royal, North Carolina, ID-Nr. 80002835
 Clifton House Hotel, in Denison, Texas, ID-Nr. 86000948
 Clifton House Site, in Raton, New Mexico, ID-Nr. 94000325
 Clifton Methodist Episcopal Church, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 07000297
 Clifton Plantation House, in Howard, Mississippi, ID-Nr. 85002721
 Clifton Road Culvert, in Clifton, Kentucky, ID-Nr. 97001375
 Clifton School, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 82001583
 Clifton Springs Sanitarium, in Clifton Springs, New York, ID-Nr. 79001615
 Clifton Springs Sanitarium Historic District, in Clifton Springs, New York, ID-Nr. 90000818
 Clifton Terrace, in Washington, DC, ID-Nr. 01001366
 Clifton Townsite Historic District, in Clifton, Arizona, ID-Nr. 90000339
 Clifton-McCraken Rural Historic District, in Versailles, Kentucky, ID-Nr. 98000326
 Clifton (Iowa), in Davenport, Iowa, ID-Nr. 79000940

Siehe auch:
 Clifton Forge
 Clifton Heights
 Clifton Hill
 Clifton Mills
 Clifton Park
 Clifton Township
 Clivton